Палтус:

Рыбы 
 Палтусы — общее название трёх родов лучепёрых рыб семейства камбаловых:
 Белокорые палтусы (Hippoglossus) — название рода лучепёрых рыб семейства камбаловых;
 Стрелозубые палтусы (Atheresthes) — название рода лучепёрых рыб семейства камбаловых;
 Синекорые (чёрные) палтусы (Reinhardtius) — название рода лучепёрых рыб семейства камбаловых.

Техника 
 «Палтус» — российская подводная лодка начала XX века типа «Осётр».
 «Палтус» — советские/российские дизель-электрические подводные лодки третьего поколения проекта 877.
 «Палтус» — советские/российские автономные атомные глубоководные станции проекта 18511 (1851.1).